Musical Chairs — третий студийный альбом американской рок-группы Hootie & the Blowfish, изданный 15 сентября 1998 года на лейбле Atlantic. Диск достиг позиции № 4 в американском хит-параде Billboard 200, был удостоен платинового статуса RIAA.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Chicago Tribune, Entertainment Weekly, Rolling Stone.

Список композиций 
 «I Will Wait» — 4:17
 «Wishing» — 2:50
 «Las Vegas Nights» — 4:07
 «Only Lonely» — 4:40
 «Answer Man» — 3:24
 «Michelle Post» — 2:22
 «Bluesy Revolution» — 4:48
 «Home Again» — 3:52
 «One By One» — 2:47
 «Desert Mountain Showdown» — 3:41
 «What’s Going On Here» — 4:38
 «What Do You Want from Me Now» — 3:42
Скрытые треки
 «silence» — 0:30
 «silence» — 0:30
 «Closet Full of Fear» — 3:18

Чарты

Примечания

Ссылки 

Рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records